tinda – owoce
 Tinda – rodzaj owadów

Przypisy